Mangin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mangin, administrativ by, Jawa Tengah,

Se även 
 Mount Mangin

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar